Гейт-Сити — топоним.

Казахстан 
 Гейт-Сити — строящийся город в Илийском районе Алматинской области.

США 
  — город в Округе Скотт, Виргиния.